Die Saison 2001/2002 war die 10. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die achte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Köpenicker SC, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Die Eröffnungsspiele fanden am 12. August 2001 statt. Der letzte Spieltag wurde am 2. Juni 2002 absolviert. Von 9. Dezember 2001 bis 26. Januar 2002 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 

Fußballsaison 2001/02
2001